Анатолий Бельский:
 Бельский, Анатолий Иванович  (род. 1961) — советский и казахстанский футболист; тренер.
 Бельский, Анатолий Павлович  (1896—1971) — советский график и художник театра.